Acolmiztli – divinità della mitologia azteca di Mictlan, il mondo sotterraneo dei morti, conosciuta anche come Acolnahuacatl
 Acolmiztli Nezahualcóyotl – re e poeta della città di Texcoco nel XV secolo